Opština Osmaci är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sarajevo.

Omgivningarna runt Opština Osmaci är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Opština Osmaci är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Republika Srpska